

Botanica
 Campanino – cultivar di melo originario della provincia di Modena

Geografia 
 Campanino – abitante o riguardante la provincia pontificia di Campagna e Marittima
 Campanino – dialetto parlato nella Campagna e Marittima (antica definizione del dialetto laziale centro-settentrionale)
 Campanino – frazione del comune italiano di San Martino Valle Caudina in Campania

Musica
 Campanino – gruppo musicale italiano